Иван Андреевич Созонов (род. 6 июля 1989 года, Свердловск, СССР) — профессиональный российский бадминтонист, многократный призёр и чемпион России, чемпион Европы, призёр I Европейских игр 2015 в Баку, призёр Универсиады 2013 года в Казани, мастер спорта России международного класса. Выступает в одиночной и в парной категориях, заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Начал заниматься бадминтоном с 1995 года в родном Екатеринбурге. Первым тренером был Помыткин Виктор Прокопыч, затем тренировался у Степанова Юрия Никитича.

В 2004 году переехал в Москву. Окончил Московское средне специальное училище олимпийского резерва № 1. Студент Московского Государственного Университета Леса, факультета лесоинженерного дела.

В 2009 и 2011 годах стал бронзовым призёром командного Чемпионата Европы.

Член сборной команды России с 2008 года. На данный момент, является одним из самых перспективных бадминтонистов России.

В 2016 году в паре с Владимиром Ивановым принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Российская пара дошла до четвертьфинала, где уступила китайскому дуэту Бяо Чай — Вэй Хун.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте tournamentsoftware.com
 Профиль на сайте sports.ru

Бадминтонисты России
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по бадминтону